Bundle – directory
 Bundle adjustment – algoritmo
 Bundle – in campo informatico, tecnica di vendita di un prodotto hardware con software preinstallato